Kennedy-Syndrom bezeichnet:

 Foster Kennedy-Syndrom, Atrophie eines komprimierten Sehnerven, benannt nach Robert Foster Kennedy
 Spinobulbäre Muskelatrophie Typ Kennedy, auch als Kennedy-Krankheit bezeichnet, eine x-chromosomal-rezessive Erbkrankheit aus der Gruppe der Trinukleotiderkrankungen, benannt nach W. R. Kennedy